К'ініч-Туун-Чапаат (д/н —13 лютого 762)— ахав царства Попо' бл. 739—762 роках. Ім'я перекладається як «Сонячний—Кам'яна Сколопендра».

Життєпис 
Був сином ахава К'ініч-Іч'аак-Чапаата та Іш-К'ак'-Нікте' («Пані Вогняна Квітка»). Дата народження невідома. Успадкував трон після 739 року. Під час свого панування здійснив успішну військову кампанію проти Баакульського царства. Втім перебіг подій достеменно невідомий. На честь своїх звершень звів Монументи 107 і 176.

Помер в день 9.16.10.16.13, 9 Бен 11 Поп (13 лютого 762 року). Стосовно спадкоємця трону існують розбіжності. Тривалий час таким вважався Вак-Чан-К'ак' («Шість Небесних Вогнів»). Його вважали царем («Володарем 7»), але титули «чок» («юний, царевич») і «б'аах аль» («головний син») свідчать про те, що це був скоріше спадкоємець престолу, який помер, не запанувавши. Тому вважається, що владу успадкував Іцамнаах-Муут II.

Джерела 
 Grube N., Martin S., Zender M. Palenque and Its Neighbors // Notebook for the XXVIth Maya Hieroglyphic Forum at Texas — Austin: University of Texas Press, 2002 — II-53
 Martin S., Grube N. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. Second edition. — L.; N.Y., 2008 — Р. 187

Царі Тоніни